Выборы в Европейский парламент во Франции прошли 12 июня 1994. На них была избрана французская делегация из 87 депутатов. В результате выборов 6 политических партий получили мандаты Европарламента. 

Социалистическая партия во главе с Мишелем Рокаром показала исключительно слабый результат из-за сильной конкуренции с Радикальной левой партией, возглавлявшейся богатым бизнесменом Бернаром Тапи, который скрыто поддерживался президентом Франсуа Миттераном. Зелёные потеряли все места, полученные на предыдущих выборах, в основном, из-за появления другой экологической партии Экологическое поколение. По сравнению с предыдущими выборами явка увеличилась на 4% и составила 52,76%. 

Европарламент включал 567 депутатов из 12 стран Европейского экономического сообщества.

Результаты 

! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Главный кандидат
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
|bgcolor="#00CCCC"|
|align=left|Союз за французскую демократию (UDF) + Объединение в поддержку республики (RPR)
|align="left" |Доминик Боди
|align="right" |4 985 574		
|align="right" |25,58
|align="right" |—
|align="right" |28
|align="right" |+2 
|-
|bgcolor="#E75480"|
|align=left| Социалистическая партия (PS) 
|align="left" |Мишель Рокар
|align="right" |2 824 173	
|align="right" |14,49		
|align="right" |—
|align="right" |15
|align="right" |-7 
|-
|bgcolor="#00CCCC"|
|align=left|Движение за Францию (UDF diss.)
|align="left" |Вилье, Филипп де
|align=right |2 404 105	
|align="right" |12,34
|align=right |—
|align="right" |13
|align=right |+6 
|-
|bgcolor="#FFBF00"|
|align=left|Радикальная левая партия (MRG)
|align="left" |Бернар Тапи
|align=right |2 344 457		
|align="right" |12,03
|align=right |—
|align="right" |13
|align=right |+13 
|-
|bgcolor="#030E40"|
|align=left|Национальный фронт (FN)
|align="left" |Жан-Мари Ле Пен
|align="right" |2 050 086	
|align="right" |10,52
|align="right" |—
|align="right" |11
|align="right" |+1 
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left| Коммунистическая партия (PCF)
|align="left" |Франсис Вюртц
|align="right" |1 342 222	
|align="right" |6,89		
|align="right" |—
|align="right" |7
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#BDB76B"|
|align=left| Охота, рыбалка, природа, традиции (CPNT)
|align="left" |Андре Густа
|align=right |771 061	
|align="right" |3,96	
|align=right |—
|align="right" |0
|align=right |—
|-
|bgcolor="#2E8B57"|
|align=left| Зелёные (MEP)
|align="left" |Мари Анн Ислер Беген
|align=right |574 806	
|align="right" |2,95
|align="right" |—
|align="right" |0
|align="right" |-9 
|-
|bgcolor=""|
|align=left| Республиканское и гражданское движение (MDC)
|align="left" |Жан-Пьер Шевенман
|align=right |494 986	
|align="right" |2,54
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |—
|-
|bgcolor="#960018"|
|align=left| Рабочая борьба (LO)
|align="left" |Арлетт Лагийе
|align=right |442 723
|align="right" |2,27
|align=right |—
|align="right" |0
|align=right |—
|-
|
|align=left| Экологическое поколение (GE)
|align="left" |Брис Лалонд
|align=right |392 291	
|align="right" |2,01
|align=right |—
|align="right" |0
|align=right |—
|-
|
|align=left| Европа начинается в Сараево
|align="left" |Леон Шварценберг
|align=right |305 633	
|align="right" |1,57
|align=right |—
|align="right" |0
|align=right |—
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительных голосов
| 19 487 470	
| 94,67	
| colspan="4" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Пустые и недействительные бюллетени
| 1 097 510	
| 5,33
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 20 584 980
| 100,00
| —
| 87
| +6 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Количество избирателей/ Явка
| 39 019 797	
| 52,76
| —
| colspan="2" | 
|-
| align=left colspan=9|<small>Источник: France-politique.fr
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1994)

Примечания

Ссылки 
 Список избранных депутатов в Европарламент от Франции, 1994 год 

Выборы в Европейский парламент во Франции
1994 год во Франции
Франция